Ма́йборода — українське прізвище.

Відомі носії:
 Майборода Анатолій Васильович (1922—1993) — український мовознавець та педагог.
 Майборода Анатолій Васильович (футболіст) (*1947) — український радянський футболіст, півзахисник і нападник.
 Майборода Володимир Анатолійович (1967—2018) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Майборода Володимир Якович (1852—1917) — оперний співак (бас).
 Майборода Георгій Іларіонович (1913—1992) — український композитор.
 Майборода Денис Анатолійович (1980—2017) — сержант Збройних сил України, розвідник, учасник російсько-української війни.
 Майборода Дмитро
 Майборода Дмитро Артемович — справжнє ім'я українського поета Май Дніпровича.
 Майборода Дмитро Олександрович (1980—2014) — український військовий льотчик. Герой України, учасник російсько-української війни.
 Майборода Олег Вікторович (1971) — український дитячий письменник.
 Майборода Олександр Антонович (1908—1981) — радянський діяч сільського господарства. Герой Соціалістичної Праці.
 Майборода Олександр Микитович (1945) — український історик і політолог.
 Майборода Платон Іларіонович (1918—1989) — український композитор.
 Майборода Роман Георгійович (1943—2018) — український співак (баритон).
 Майборода Світлана ( 1981) — український математик, яка працює професором математики в Міннесотському університеті
 Майборода Сергій Григорович (1971—2019) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Майборода Сергій Іванович (1971—2017) — український футболіст, півзахисник, тренер із пляжного футболу.
 Майборода Сергій Миколайович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Майборода Юрій Анатолійович — директор державного підприємства «Арена Львів», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Примітки 

Українські прізвища